Will Hudson (1908-1981) – compositore e bandleader statunitense
 Will Hudson (1989) – cestista statunitense